Lusíadas, no contexto da filatelia portuguesa refere-se ao conjunto de duas emissões base (ou ordinárias) de selos que apresentam o desenho de uma musa ou da República e um livro aberto que se pode supôr ser Os Lusíadas.

Estes selos foram emitidos pela primeira vez em 1931.

Lusiadas
Camoniana